Aleuda é uma percussionista, cantora, compositora e produtora musical de música popular brasileira.

Discografia 
Ararinha Azul
Oferenda

Cantores do Ceará
Compositores do Ceará
Naturais de Fortaleza